Sainte-Agathe kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainte-Agathe, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Agathe-d'Aliermont, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Agathe-en-Donzy, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Agathe-la-Bouteresse, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,